South Wales East (littéralement « est du pays de Galles septentrional » ou « est du sud du pays de Galles » en anglais) peut désigner :
 South Wales East, une circonscription électorale britannique utilisée entre 1984 et 1994 pour les élections européennes ;
 South Wales East, une région électorale galloise utilisée depuis 1999 pour les élections de l’Assemblée puis du Senedd.